L'edizione 2003-04 del Campionato ucraino di calcio (Vyšča Liha) vide la vittoria finale della .

Capocannoniere del torneo fu Georgi Demetradze (Metalurh Donec'k), con 18 reti.

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Kiev Campione d'Ucraina 2003-04.
Karpaty L'viv e Zirka Kirovohrad retrocesse in Perša Liha.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie 
 Dalla 5ª alla 18ª giornata:  
 Dalla 19ª alla 30ª giornata:  

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Campionato ucraino di calcio